Belcher Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belcher Peak (Montana)
 Belcher Peak (Nevada)